Widstrand är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 149 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Widstrand
 Axel Widstrand (1866–1956), svensk läkare, personhistoriker och konstsamlare
 Carl Gösta Widstrand (född 1928), svensk etnograf
 Emilia Widstrand (född 1992), svensk skådespelerska
 Gabriella Widstrand (född 1981), svensk skådespelerska
 Maggie Widstrand (född 1963), svensk rollsättare
 Staffan Widstrand (född 1959), svensk författare och fotograf
 Wilhelm Widstrand (1858–1930), svensk bokförläggare

Se även 
 Wahlström & Widstrand, bokförlag
 Villa Widstrand

Källor

Svenska efternamn